Daira steht für:

 Daerah (arabisch  dā'ira, DMG dāʾira ‚Kreis‘), auch Daïra, arabisch und malaiisch für Distrikt
 Daira (Trommel) (auch dāira), eine Rahmentrommel mit oder ohne Schellen in mehreren südosteuropäischen und zentralasiatischen Ländern
 Daira (Dubai), auch Deira, Stadtgebiet in Dubai
 Daira, mehrere Spezies in der Krabben-Familie Dairidae
 Daira de Bojador, ein Flüchtlingslager der Sahrauis in der algerischen Provinz Tindouf

Daira ist der Familienname von:

 Miwako Daira (* 1966), japanische Drehbuchautorin

Da'ira steht für:

 Da'ira, kreisförmiger Talisman im Babismus